Бастион Виктория — защитное сооружение города Нарва, построенное в 1683—1704 годах.

Бастион был разрушен во время Северной войны в 1704 году и восстановлен после её окончания. На настоящее время включён в список культурного наследия Эстонии.

В бастионе живёт крупнейшая колония летучих мышей в Нарве.

Сейчас в бастионе действует туристический аттракцион и проводятся экскурсии в казематы бастиона Виктория.

Примечания

Ссылки 
 Бастионы Нарвы
 Нарвские бастионы

Здания и сооружения Нарвы
Бастионы